

Шиці — село в гміні Велька Весь Краківського повіту Малопольського воєводства
 Шиці — село в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства